PÜ steht für:
 Parkraumüberwachung, siehe Überwachung des ruhenden Verkehrs

pü steht für:
 Atmosphäre Überdruck

Pü steht für:
 Periodenüberschuss
 Kartoffelpüree, meist mit Zusätzen

Abkürzung